Casiano – forma spagnola del nome proprio di persona Cassiano
Eddie Casiano – cestista e allenatore di pallacanestro portoricano